Monte Cook est un auteur américain de jeux de rôle. Il a notamment collaboré à la troisième édition de Donjons et Dragons (2000) et créé le jeu Numenéra.

Bibliographie

Liens externes 
 

Auteur américain de jeux de rôle
Naissance en janvier 1968